Сессена́йм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на схід від Парижа, 30 км на північний схід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 843 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2160,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Сессенайм на сайті французького Національного інституту географії
 Сессенайм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сессенайм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сессенайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сессенайм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн